Rhiel ist der Familienname folgender Personen: 

 Alois Rhiel (* 1950), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU)
 Andreas Rhiel (* 1861; † nach 1933), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)

Siehe auch:
 Riel, Riehl, Rühl